Lee Crooks ist der Name folgender Personen:

* Lee Crooks (Rugbyspieler) (* 1963), englischer Rugby-League-Spieler 
 Lee Crooks (Fußballspieler) (* 1978), englischer Fußballspieler und Soldat